Kvindernes individuelle konkurrence i kårde under Sommer-OL 2012 fandt sted den 30. juli på ExCeL Arena.

Resultater

Finale

Top half

Sektion 1

Sektion 2

Bottom half

Sektion 3

Sektion 4 

Kårde (damer)
Kvindesport under OL